Putty hat folgende Bedeutungen:

 ein Ort in Australien, siehe Putty (New South Wales)
 eine Terminalsoftware, siehe PuTTY

Siehe auch:
 Putty-Clay-Modell (deutsch: Kitt-Lehm-Modell), Modell der Produktionstheorie